Нике́йский си́мвол ве́ры (, ) — христианский символ веры, формула вероисповедания, принятая на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, согласно которой Бог Сын «единосущен (, ) Отцу».

В 381 году на Втором Вселенском соборе в Константинополе был принят крещальный символ Константинопольской церкви, включавший в себя многие положения Никейского символа веры. Халкидонский собор утвердил этот крещальный символ как ещё один символ веры всей Вселенской церкви — Никео-Константинопольский (согласно церковнославянским текстам — Никео-Цареградский).

История возникновения 
На протяжении II, III и начала IV веков христианскую церковь сотрясали постоянные ереси и расколы, такие как ересь Савеллия, раскол Мелетия, но самое серьёзное и «опасное» волнение произвёл в то время Арий. Арианское учение о сотворённости Бога-Сына Иисуса Христа в своих дальнейших выводах вело к уничтожению главного догмата христианства — догмата искупления, а вместе с тем и к низвержению всего христианства. Учение Ария вскоре после своего появления получило значительное распространение и приобрело себе очень многих сторонников, среди которых был один из учёнейших епископов своего времени Евсевий Кесарийский. Для разрешения всех спорных вопросов и был созван Вселенский Собор. Первый (Никейский) Вселенский Собор (325 год) представляет собою в высшей степени крупное, важное и беспримерное явление в церковной жизни. Это было первое открытое, торжественное собрание епископов, собрание не только дозволенное государственною властью, но официально утверждённое ею. По зову императора Константина Великого собрались епископы не одной какой-либо области, но «всех стран и народов», епископы всего тогдашнего христианского мира, от крайних границ верхней Фиваиды до стран Готских, от Испании до Персии.

На соборе Арий изложил своё вероисповедание. Суть учения Ария изложена в его письме к Евсевию, епископу Никомидийскому, которое цитируют Епифаний Кипрский в «Панарионе» и Феодорит Кирский в своей книге «Церковная история»: Однако ж, Его (Сына) не было прежде, чем Он был рожден, или сотворен, или определён, или основан, ибо до рождения Он не существовал (οὐκ ἦν). Нас преследуют за то, что мы говорим: Сын имеет начало, тогда как Бог безначален. Нас преследуют за то, что мы говорим: Сын из не сущего (ἐξ οὐκ ὄντων). Но говорим мы это потому, что Он не есть часть Бога и не происходит из чего-либо предсуществовавшего. Вот за что гонят нас!

и в письме Ария к Александру архиепископу Александрийскому, которое цитирует Епифаний Кипрский в «Панарионе» :

Он (Отец) родил Его (Сына) не призрачно, но по истине своим хотением и соделал его своим непреложным и неизменяемым, совершенным творением (κτίσμα) Божиим.

Согласно учению Ария, было время, когда не было Сына Божьего: «не существовал», и Он сотворён «из не сущего», то есть Сын, согласно учению Ария, не безначальный Бог, а первое «творение». Из этой предпосылки получалось, что не сам Бог пострадал за грехи человечества на кресте, а пострадало «творение». Согласно христианской доктрине искупления, только сам Бог мог спасти человечество от греха и смерти, а по учению Ария, получалось, что человечество было спасено «творением».

Важнейшим термином, который ввели отцы Никейского собора, стало утверждение, что Сын является тем же самым Богом по сущности, что и Отец: «Бог от Бога», в противовес выражению Ария «из не сущего», стал термин «единосущный» (ομοούσιος), то есть Сын и Отец одна сущность — Божество:

Наиважнейшим результатом догматической деятельности Первого Вселенского Собора было составление Символа, известного с именем Никейского, которым утверждалась вера в истинно-Божественную сущность Сына Божьего. Как указал К. Н. Смирнов, «изложение в высшей степени полное и изумительно точное». Символ этот принял император Константин, подписали почти все члены Собора, вместе с осуждением (анафематствованием) учения Ария; подписали даже епископы, державшиеся стороны Ария, за исключением только двух Ливийских: Феоны Мармарикского и Секунда Птолемаидского; анафематствование, приложенное к символу, не подписали ещё двое: Евсевий Никомедийский и Феогнис Никейский. Арий предан анафеме и, по велению императора, сослан в заточение, вместе с двумя Ливийскими епископами, при этом «его богохульные сочинения велено предавать огню; скопище его заклеймено позорным именем порфириан как богоненавистное».

По вопросам церковной дисциплины и управления Собор издал 20 правил и разрешил разногласие относительно времени празднования Пасхи. Эти канонические постановления затем бесспорно приняты повсюду и на Западе. Догматическое постановление объявлено Церквам в двух указах: и от лица Собора, и от лица императора.

Текст

Оригинальный греческий текст

Латинский текст

Церковнославянский текст

Русский текст 

Веруем во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого. И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рождённого от Отца, Единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого, несотворённого, единосущного Отцу, через Которого [а именно Сына] всё произошло как на небе, так и на земле. Нас ради человеков и нашего ради спасения сошедшего и воплотившегося, вочеловечившегося, страдавшего и воскресшего в третий день, восшедшего на небеса и грядущего судить живых и мёртвых. И в Святого Духа. А говорящих, что было время, когда не было Сына, или что Он не был прежде рождения и произошёл из не сущего, или утверждающих, что Сын Божий из иной ипостаси или сущности, или создан, или изменяем — таковых анафематствует кафолическая [и апостольская] церковь. Аминь.

Примечания

Литература

Ссылки 

Символы веры в христианстве
Книга Согласия
Христианские тексты IV века